Eurotrash — второй студийный альбом норвежской индастриал-рок группы Zeromancer, выпущенный 1 октября 2001 года на звукозаписывающем лейбле Cleopatra Records.

Список композиций

Участники записи

Состав группы 

 Алекс Мёклебуст () — вокал.
 Ким Льюнг () — бас-гитара, бэк-вокал.
 Норальф Ронти () — барабаны.
 Крис Шлейер () — гитара.
 Эрик Люнггрен () — клавишные, программирование.

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы 2001 года
Альбомы индастриал-рока
Альбомы Норвегии
Альбомы Cleopatra Records

Альбомы Zeromancer
Альбомы на английском языке